Die große Chance peut faire référence à :
 Die große Chance, émission de télé-crochet autrichienne diffusée sur ORF de 1980 à 1990, puis relancée en 2011 ;
 Die große Chance, jeu radiophonique autrichien diffusé sur la radio américaine Rot-Weiß-Rot dans les années 1950 ;
 Die große Chance, film allemand de 1934 ;
 Die große Chance, film allemand de 1957 réalisé par Hans Quest.